

Cinema 
 Scatterbrain – film del 1940 diretto da Gus Meins

Letteratura 
 Scatterbrain – raccolta di racconti di Larry Niven del 2003

Musica 
 Scatterbrain – gruppo musicale statunitense
 Scatterbrain – album dei The Xcerts del 2010
 Scatterbrain – album dei KXM del 2017